Microhyla gadjahmadai – gatunek płaza bezogonowego z rodziny wąskopyskowatych.

Nowy gatunek płaza opisany został na podstawie badań zespołu Atmaji i innych z 2019, dotyczących rodzaju Microhyla, obejmującego 41 gatunków zasiedlających tereny Azji od japońskiej wyspy Riukiu aż po Indie. Obejmuje on także Indonezję, w tym 6 gatunków zasiedla Sumatrę, do których zalicza się także typ nomenklatoryczny rodzaju Microhyla achatina. Jednak kolejne badania genetyczne wskazały, że nie chodzi raczej o pojedynczy gatunek, a o ich kompleks z możliwymi gatunkami kryptycznymi. Sam gatunek nominatywny okazał się występować tylko na Jawie. W 2013 populację balijską zaliczono do nowego gatunku Microhyla orientalis. Atmaja i inni przeprowadzili kolejne, większe badania genetyczne osobników sumatrzańskich, biorąc pod uwagę mtDNA. Znalezione różnice genetyczne okazały się wystarczające, by stanowić o dwóch różnych gatunkach siostrzanych. Badania te, wraz z wyszczególnionymi cechami morfologicznymi, pozwoliły im na opisanie nowego gatunku.

Kladogram z pracy opisującej gatunek:

Nowy gatunek otrzymał epitet gadjahmadai. Jego twórcy chcieli w ten sposób upamiętnić Gadjah Madę, przywódcę wojskowego i miejscowego bohatera z XIV wieku. Holotypem, oznakowanym później MZB Amph 26081, obrano dojrzałego samca z Vila Hijau z prowincji Bengkulu (współrzędne 3,452464°S, 102,650485°E. Dla gatunku zaproponowano następuje cechy diagnostyczne:
 długość od czubka pyska do kloaki (SVL) poniżej 3 cm,
 wąska głowa z wąskim pyskiem,
 nieobecność zębów szczękowych ani lemieszowych,
 błona bębenkowa ukryta pod skórą,
 zredukowanej długości pierwszy palec dłoni.
Samiec osiąga zazwyczaj 18,20–21,32 mm SVL, samica natomiast 20,37–25,51 mm. Ponadto zwierzę charakteryzuje się jasnobrązowym grzbietem z kremową linią kręgową wiodącą od pyska do okolicy odbytowej, podobna barwa widnieje też od pyska do okolic nadoczodołowych. W okolicy skroniowej ciemniejszy kremowy pasek. Tęczówka jest z kolei złota z leciutkim ciemniejszym siateczkowaniem. Gardło ciemnobrązowe, pokryte kremowym kropkowaniem. Na grzbiecie znaczenia brązowe z kremową obwódką, od przodu sięgające oczodołów, do tyłu zaś okolicy biodrowej. Po boku znad kończyny przedniej biegnie pręga barwy ciemnej sepii. Kończynę tylną zdobią dwie dyskretne ciemne pręgi. Klatka piersiowa jasnokremowa, natomiast brzuch, pachwiny i proksymalne brzuszne fragmenty kończyn różowawe, częściowo przezroczyste. Ciało dość krępe.

Microhyla gadjahmadai jest endemitem Indonezji i Sumatry. Jego zasięg występowania obejmuje prowincje Bengkulu (Rejang Lebong, Bengkulu Utara i Kepahiang), Lampung (Tanggamus i Lampung Tengah) i Sumatra Południowa (Muara Enim, Pagar Alam).

Przypisy 

Wąskopyskowate
Płazy Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2019 roku